

Patronymes 

 Alfredo Landa (1933-2013), acteur espagnol.
 Daniel Landa (1968-), chanteur, compositeur et acteur tchèque.
 Diego de Landa (1524-1579), moine franciscain, évêque du Yucatán.
 Konstantin Landa (1972-2022), joueur d'échecs russe.
 Louis Joseph Landa (1875-1935), industriel et homme politique martiniquais.
 Malva Landa (1918-2019), géologue russe.
 Matilde Landa (1904-1942), femme politique espagnole engagée dans la lutte pour les droits des femmes durant la dictature franquiste.
 Max Landa (1873-1933), acteur autrichien.
 Mikel Landa (1989-) coureur cycliste espagnol.
 Robert Landa (1931-), spécialiste russe d'études arabes et d'islamologie.

Toponymes 

 Landa, ancienne ville hittite.

Landa, un village situé dans le département du Haut-Nyong de la région de l'Est.

Landa, village dans la province d'Alava, dans la Communauté autonome du Pays basque, en Espagne ;
 Landa, un quartier de Sondika, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Landa, un quartier d'Urduliz, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque ;

Landa, ville située dans le Dakota du Nord, aux États-Unis.

Landa, paroisse de l'ouest de la Suède.

Landa, ville du Togo.